

Aziende 
Universal Pictures International – la divisione della major hollywoodiana dedicata alla distribuzione e al marketing internazionale
Universal Pictures International Italy – ramo locale della major hollywoodiana per la distribuzione e promozione nazionale
Universal Studios (o Universal Pictures) – casa di produzione cinematografica del gruppo NBC Universal
Universal – casa produttrice di videogiochi "arcade"
Universal S.p.A. – azienda società italiana produttrice di articoli per scuola e ufficio
NBCUniversal – gruppo aziendale americano operante nel settore delle telecomunicazioni
Vivendi Universal – società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni

Geografia 

 Universal – comune dello stato dell'Indiana

Musica 

 Universal – album degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1996
 Universal – album dei Borknagar del 2010
 Universal – album degli Anathema del 2013
 Universal – album del gruppo Michael Schenker Group del 2022
 Universal – etichetta discografica italiana, attiva negli anni '50, '60 e '70
 Universal Edition – etichetta discografica di Vienna
 Universal Music Group – una delle quattro major, le etichette discografiche più importanti al mondo
Universal Records – casa discografica italiana che appartiene alla Universal Music Italia, a sua volta parte di Universal Music Group